ASB Classic 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах теннисного центра ASB.

Турнир-2012 является 27-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Окленде — со 2 по 7 января 2012 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Сабина Лисицки (№ 15 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Чжэн Цзе выигрывает свой 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.
 Флавия Пеннетта уступает свой 1й финал в сезоне и 12й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Андреа Главачкова выигрывает свой 1й титул в сезоне и 9й за карьеру в туре ассоциации.
 Луция Градецкая выигрывает свой 1й титул в сезоне и 12й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 ASB Classic

 WTA Тур 2012

 Международные турниры WTA

 Heineken Open 2012

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2012 года
2012